Niko Klaus Petteri Kapanen (Finnország, Hattula, 1978. április 29. –) finn profi jégkorongozó.

Karrierje 

Komolyabb junior karrierjét a finn HPK Hämeenlinnában kezdte 1993-ban. 1995–1996-ban bemutatkozott a finn első osztályban hét mérkőzésen de a szezon nagy részét a korosztályos csapatokban töltötte. A következő idényt szinte végig játszotta a felnőttek között a profi ligában de még néha leküldték serdülőkbe. 1999-ig így teltek az évei. Közben a Dallas Stars kiválasztotta őt az 1998-as NHL-drafton a hatodik kör 173. helyén. Az 1999–2000-es év volt a legjobb bajnoki éve Finnországban. A következő szezont a TPS Turkuban játszotta végig. 2001–2002-ben bemutatkozott az NHL-ben a Dallasban de kilenc mérkőzésen csak egy asszisztot adott így lekerült az AHL-es Utah Grizzliesbe ahol 59 mérkőzésen lépett jégre. Ezután 2002-től 2006-ig teljes értékű tagja lett a Starsnak. A 2004-es NHL lockout alatt a svájci ligában szerepelt. 2006 nyarán az Atlanta Thrashersbe igazolt majd szezon közben tovább állt a Phoenix Coyotesba. A 2007–2008-as szezont végig játszotta Phoenix-ben. 2008-ra nem kapott az NHL-ben szerződést így az európai KHL-be szerződött az AK Barsz Kazanyba. Jelenleg is a csapat tagja.

Nemzetközi szereplés 

Legelső nemzetközi szereplése az 1996-os U18-as jégkorong-Európa-bajnokság és ezüstérmesek lettek volt. Egy évvel később, 1997-ben részt vett az első U20-as jégkorong-világbajnokságán és hat mérkőzésen nyolc pontot szerzett. 1998-ban szintén a U20-as világbajnokságon aranyérmes lett a finn válogatottal. Első felnőtt jégkorong-világbajnokságán 2000-ben vett részt és bronzérmes lett. A következő évi, 2001-es világbajnokságról már ezüstéremmel térhetett haza. 2002-ben és 2004-ben a finn válogatott nem nyert érmet. A 2004-es jégkorong-világkupán ezüstérmes lett, miután vereséget szenvedtek a kanadai válogatottól. A 2005-ös világbajnokságon is képviselte hazáját de érmet nem nyertek. A 2006-os téli olimpia döntőjében a svédektől kaptak ki. A 2007-es világbajnokságon ismét ezüstérmet, míg a 2008-ason bronzérmet szerzett. A 2009-es világbajnokságon hét mérkőzésen hét gólt és három gólpasszt jegyzett, de a finnek nem tudtak érmet szerezni. A 2010-es téli olimpián bronzérmes lett a finn válogatottal. A 2010-es világbajnokságot kihagyta, de a 2011-esen játszott és a finnek másodszor, 1995 után ismét világbajnokok lettek. A 2012-es Svédországgal közösen rendezett világbajnokságon jól játszottak, de a végén a bronzmérkőzésen kikaptak a csehektől.

Karrier statisztika

Nemzetközi statisztika

Díjai 

 Junior-világbajnoki aranyérem: 1998
 Világbajnoki bronzérem: 2000, 2008
 Világbajnoki ezüstérem: 2001, 2007
 Világbajnoki aranyérem: 2011
 Világkupa ezüstérem: 2006
 Olimpiai bronzérem: 2010
 Olimpiai ezüstérem: 2006
 NHL YoungStars Gála: 2003
 KHL bajnok: 2009, 2010

Források 
 Életrajz
 Statisztika
 Statisztika
 Statisztika
 Statisztika
 Statisztika

1978-ban született személyek
Élő személyek
A Dallas Stars által draftolt játékosok
A Dallas Stars játékosai
Az Atlanta Thrashers játékosai
A Phoenix Coyotes játékosai
A Minnesota Wild játékosai
Finn jégkorongozók
Finn olimpiai ezüstérmesek
Finn olimpiai bronzérmesek
Világbajnok jégkorongozók
U20-as világbajnok jégkorongozók